est un mot anglais signifiant « ennemi ». Il peut faire référence à :

Série télévisée 

 , titre original de Trahison,  de la  de Buffy contre les vampires ;
 , titre original dEnnemis jurés, 1 épisode de la  de Stargate SG-1 ;
 , titre original dEnnemis,  de la 1 saison d' À la Maison-Blanche ;

 , titre original du  de la 1 saison de  ;
 , titre original de L'Ennemi,  de la  de Star Trek : La Nouvelle Génération.

Cinéma 

 , société de production créée par Dave Buchwald et John Harlacher

 , film allemand de Victor Tourjanski sorti en 1940 ;
 Ennemies, une histoire d'amour (Enemies: A Love Story) , film de Paul Mazursky sorti en 1989 ;

 The Enemy, film de Fred Niblo sorti en 1927 ;
 , titre anglophone de , film turc de  et  sorti en 1979 ;
 , film de  sorti en 2001 ;

 Enemy (Enemy Mine), film américain de  sorti en 1985 ;
 , film de  sorti en 1990 ;
 Enemy, film hispano-canadien de Denis Villeneuve sorti en 2013.

Littérature

Théâtre 

 , pièce de théâtre de Maxime Gorki produite en 1906.

Essai 

 , livre de Bill Gertz publié le .

Roman 

 , roman d'Isaac Bashevis Singer publié en 1966 ;

 , histoire courte de science-fiction de Damon Knight publiée en 1958 ;
 , roman de Desmond Bagley publié en 1977 ;
 , roman de Lee Child publié le  ;
 , roman de Charlie Higson publié le .

Musique

Groupe 

 , groupe post-rock irlandais ;

 , groupe de metal américain, composé de Troy Van Leeuwen, Eddie Nappi et Kelli Scot ;

 , groupe punk des années 1970 formé à Dunedin (Nouvelle-Zélande) ;
 , groupe punl des années 1980 formé à  (Angleterre) ;
 The Enemy, groupe de rock indie formé à Coventry (Angleterre) ;
 , groupe formé de Deen Castronovo, Don Palmer et Rik Bartel ;
 , groupe américain formé à Boston (Massachusetts).

Album 

 , EP des  sorti en 2004 ;

 , album du groupe américain punk Blood for Blood sorti en 1997 ;
 , album de la chanteuse Kristeen Young sorti le .

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Enemies, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Godsmack présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album Scars on Broadway sorti le  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le .